Сандра Крецу (; рођена 18. маја 1962. у Сарбрикену, Немачка као Sandra Ann Lauer) познатија као „Сандра“ је немачка певачица/текстописац. Након успеха са диско групом Арабеска (Arabesque) креће у соло каријеру 1984. године. Са музичаром Михајем Крецуом била је у браку од 1988. до 2007. године.

Дискографија 
Синглови
</div>

Албуми

 1985 The Long Play
 1986 Mirrors
 1987 Ten On One - The Singles
 1988 Into A Secret Land
 1988 Everlasting Love
 1990 Paintings In Yellow
 1992 Close To Seven
 1992 18 Greatest Hits
 1995 Fading Shades
 1999 My Favourites
 2002 The Wheel Of Time
 2003 The Essential
 2006 Reflections
 2007 The Art Of Love
 2009 Back to Life
 2009 The Platinum Collection
 2012 Stay in Touch

Референце

Спољашње везе 

 SandraNet.Com - Званични сајт

Рођени 1962.
Крецу
Чланови групе Enigma